Areia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Areia (kommun), Paraíba, 
 Areia (ort), Paraíba, 
 Ubaíra (ort), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar